Mignot (motorfiets)
 Stichting Mignot Fonds en Mignot-prijs

Personen:
Jean-Pascal Mignot (1981-), voetballer
Suzanne Le Mignot (1970-), actrice
Willy Mignot (1915-1972), beeldhouwer
Adolph Mignot (1835-1911), tabaksfabrikant
Louis Rémy Mignot (1831-1870), kunstenaar